Die Copa Brasil 1986 war die 30. Spielzeit der brasilianischen Série A. Bei dem namenähnlichen Wettbewerb, dem Copa do Brasil, handelt es sich um den brasilianischen Pokalwettbewerb, welcher ab 1989 gleichzeitig zur Meisterschaft ausgetragen wurde.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 30. August 1986 in ihre neue Saison und endete am 25. Februar 1986. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Aufgrund von Klagen verschiedener Klubs gegen den festgelegten Ausscheidungsmodus, sah sich der Verband gezwungen insgesamt 80 Klubs an dem Wettbewerb teilnehmen zu lassen.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Careca vom  Meister FC São Paulo, dieser wurde auch Torschützenkönig.

Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)

Modus 
Die teilnehmenden Mannschaften wurden zunächst in zwei Hauptgruppen aufgeteilt, die nebeneinander Vorrundenspiele austrugen.

In den Gruppen A–D spielten insgesamt 44 Mannschaften. In jeder Gruppe waren elf Klubs. Die besten sechs qualifizierten sich direkt für die zweite Runde. Des Weiteren qualifizierten sich die acht Punktbesten über alle vier Gruppen gesehen. Die vier Gruppenbesten aus dem parallel abgehaltenen Wettbewerb Copa Brasil Série B 1986 mit den Gruppen E–H, komplementierten das Feld. Nachdem es im Spiel Joinville EC gegen CS Sergipe ein Spieler von Segipe des Dopings überführt wurde, kam es zu neuen Klagen. Der CR Vasco da Gama klagte gegen die Wertung des Spiels als Sieg für Joinville. Vasco hätte dann nicht mehr an der zweiten Runde der Meisterschaft teilnehmen dürfen. Joinville legte wiederum Protest gegen den Protest von Vasco ein. Der Verband entschloss sich daher beide Klubs an der zweiten Runde teilnehmen zu lassen. Dadurch entstand eine ungerade Zahl von 33 Teilnehmern und der CBF lud drei weitere Vereine ein an der zweiten Runde teilzunehmen: Santa Cruz, Sobradinho und Náutico.

Gesamttabelle: Aus den Ergebnissen aller Spiele wurde eine Gesamttabelle gebildet.

1. Runde

Gruppe A 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander.

|}

Gruppe B 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander. Am neunten Spieltag wurde bei Begegnung zwischen dem Joinville EC und CS Sergipe ein Spiel des CS Sergipe positiv auf Doping getestet. Das Spiel ging 1|GT=1 aus wurde aber als Sieg für Joinville gewertet. Dieses löste den genannten Protest vom CR Vasco da Gama aus.

|}

Gruppe C 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander.

|}

Gruppe D 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander.

|}

Série B

Gruppe E 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander.

|}

Gruppe F 
Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander. Der Central FC und Americano FC beendeten die Runde Punkt- und Torgleich. Aufgrund des 2:0 Sieges von Central über Americano im Zuge des Wettbewerbes, wurde Central zum Gruppensieger erklärt.

|}

Gruppe G 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander.

|}

Gruppe H 

Jeder Klub spielte nur einmal gegeneinander.

|}

2. Runde

Gruppe I 

|}

Gruppe J 

Die Spiele wurden im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

|}

Gruppe K 

Die Spiele wurden im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

|}

Gruppe L 

Die Spiele wurden im Modus jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

|}

KO-Runde

Turnierplan

Achtelfinale 
Die Spiele von Fluminense, Cruzeiro und Corinthians endeten nach Hin- und Rückspiel unentschieden. Aufgrund der besseren Ergebnisse in der zweiten Runde kamen diese Klubs ins Viertelfinale.

|}

Viertelfinale 
Das Spiel zwischen Atlético Mineiro und dem Cruzeiro EC endete nach Hin- und Rückspiel unentschieden. Aufgrund des besseren Ergebnisses in der zweiten Runde kam Atlético ins Halbfinale.

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Hinspiel

Rückspiel

Abschlusstabelle 
Die Tabelle diente lediglich zur Feststellung der Platzierung der einzelnen Mannschaften in der Saison. Sie setzt sich zusammen aus allen ausgetragenen Spielen. In der Sortierung hat das Erreichen der jeweiligen Finalphase Vorrang vor den erzielten Punkten.

|}

Weblinks 
 Série A 1986 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

1986
Fußballsaison 1986